Valadez bzw. Valadéz ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Valadez (1918–2006), mexikanischer Fußballspieler
 Ismael Valadéz (* 1985), mexikanischer Fußballspieler
 Jorge Valadéz (* 1996), mexikanischer Fußballspieler
 Rebecca Valadez (* 1975), US-amerikanische Sängerin
 Rogelio Valadez, mexikanischer Fußballspieler